Нивес Иванковић (Томиславград, 1. јун 1967) је хрватска глумица.

Улоге 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
|1991—1994 || Јел 'ме нетко тражио?||конобарица Мики
|-
|1994. || Четвероред ||Босиљче
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
|2004—2005 || Вилла Мариа ||Наташа Југ
|-
|2006.||Балкан Инц || Дуда 
|-
|2006—2009||Над липом 35||конобарица Мики
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2010.-те
|-
|2010 || Бибин свијет ||Магда
|-
|2010—2011 ||Луд, збуњен, нормалан||Ајна 
|-
|2011—2013||Ружа вјетрова||Нивес Одак 
|}

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1967.
Хрватске глумице
Сплићани
Биографије живих особа
Добитници награде Златна арена